Jamy oder Jámy bezeichnet:
 Jamy (Karpatenvorland), ein Ort in der Woiwodschaft Karpatenvorland in Polen
 Jamy (Kujawien-Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen
 Jamy (Łódź), ein Ort in der Woiwodschaft Łódź in Polen
 Jamy (Lublin), ein Ort in der Woiwodschaft Lublin in Polen
 Jamy (Gorzów Śląski), ein Ort in der Woiwodschaft Oppeln in Polen
 Jamy (Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 Jamy (Skwyra), ein Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra in der Ukraine
 Jamy (Swatowe), ein Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe in der Ukraine
 Jamy (Wyschnyzja), ein Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja in der Ukraine
 Jámy, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Jámy, Ortsteil von Rychnov nad Kněžnou, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 Jámy, Ansiedlung in der Gemeinde Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov, Tschechien

Siehe auch:
 Jami
 Yami